Bög kan syfta på:  

 Bög (homosexuell man) – en homosexuell man
 Bögs gård – en visningsgård i Sollentuna kommun